Bayview kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bay View, Australien, New South Wales, Pittwater,

USA 

 Bayview (ort i USA, North Carolina), Beaufort County, 
 Bayview (ort i USA, Texas, Cameron County), 
 Bayview (ort i USA, Texas, Galveston County), 
 Bayview (ort i USA, Kalifornien, Humboldt County), 
 Bayview (ort i USA, Kalifornien, Contra Costa County), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar